

Anno 
 381 o 381 a.C.

Codici 
 381 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tokyo-Kiso, nella prefettura di Tokyo, in Giappone

Matematica 
 381 – numero